Die ist eine Liste der Bürgermeister und Regierungschefs der autonomen Stadt Buenos Aires, der Hauptstadt Argentiniens seit 1810.

Ihr erster Bürgermeister (span.: Intendente) war Torcuato de Alvear; er wurde direkt vom Präsidenten Julio Argentino Roca ernannt.

Seit 1996, folgend der Verfassungsreform von 1994, ist Buenos Aires eine autonome Stadt und die Jefes de Gobierno (dt.: Regierungschefs) werden direkt von den Bürgern gewählt. Zugleich wurde das Amt des Vicejefe de Gobierno (Vize-Chefs) geschaffen. Der erste direkt gewählte Regierungschef war Fernando de la Rúa, der später auch Präsident Argentiniens wurde.

2006 wurde der damalige Amtsinhaber Aníbal Ibarra nach der Brandkatastrophe in der Diskothek República Cromañón seines Amtes enthoben, und sein Vize Jorge Telerman übernahm die Geschäfte.

Regierungschefs (1996 – Gegenwart)

Bürgermeister (1883–1996)

Siehe auch 
 Liste der Gouverneure von Buenos Aires
 Politisches System Argentiniens

Weblinks 

!
Buenos Aires
Burgermeister Buenos Aires